Groveton peut faire référence à:
 Groveton (Texas)